De Azië/Oceanië zone is een van de drie regionale zones van de Davis Cup in 2009.
In diverse groepen strijden landen voor promotie naar een hogere groep en proberen degradatie naar een lagere groep te voorkomen. De twee beste landen uit de eerste regionale groep plaatsen zich voor een promotiewedstrijd waarin promotie naar de wereldgroep kan worden afgedwongen.

Groep I 

  versloeg  met 4-1 tijdens een kwalificatiewedstrijd op 6-8 februari in Hsinchuang, Chinees Taipei.
  werd gediskwalificeerd omdat het om veiligheidsredenen weigerde te spelen in en tegen India.

Groep II

Zie ook
 Opzet Davis Cup

Externe links
 Officiële site

Davis Cup 2009